Шпильберг (, ):

Фамилия 
 Шпильберг, Илья Абрамович (1909—2000) — советский скрипач.
 Шпильберг, Отто (1842—?) — немецкий писатель.
  — немецкий дуэт.

Топонимы 
Австрия:
 Шпильберг (Штирия) — городская община.
 
 

Германия:
 
 
 
 
 
 

Чехия:
 крепость в Брно

Другое 

  — футбольный клуб из .

Примечания